Marek Bartánus (né le  à Liptovský Mikuláš en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005 || HC Košice || Extraliga slovaque ||24 ||2 ||1 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Attack d'Owen Sound || LHO ||49 ||7 ||12 ||19 ||47 ||10 ||2 ||4 ||6 ||8 
|-
|2006-2007 || Attack d'Owen Sound || LHO ||57 ||6 ||14 ||20 ||56 ||4 ||0 ||1 ||1 ||0 
|-
|2007-2008 || HC Košice slovaque || Extraliga ||47 ||3 ||6 ||9 ||47 ||16 ||2 ||0 ||2 ||10
|-
|2008-2009 || HK ŠKP Poprad || Extraliga slovaque ||55 ||9 ||8 ||17 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||MHk 32 Liptovský Mikuláš ||Extraliga slovaque ||47 ||28 ||21 ||49 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||HC Sparta Prague ||Extraliga tchèque ||50 ||9 ||8 ||17 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || HC Karlovy Vary || Extraliga tchèque ||7 ||0 ||0 ||0 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 ||HC Slovan Bratislava ||Extraliga slovaque ||36 ||9 ||18 ||27 ||24 ||16 ||6 ||6 ||12 ||8
|-
|2012-2013 || HK 36 Skalica || Extraliga slovaque || 10|| 2|| 7|| 9|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || HC Vítkovice || Extraliga tchèque || 31|| 4|| 0|| 4|| 8|| 8|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
|2013-2014 || ŠHK 37 Piešťany || Extraliga slovaque || 28|| 9|| 10|| 19|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014|| HC Košice || Extraliga slovaque || 15|| 9|| 3|| 12|| 12|| 17|| 4|| 8|| 12|| 35
|-
|2013-2014 || HC Ajoie || LNB || 8|| 1|| 5|| 6|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || HC Košice || Extraliga slovaque || 48|| 11|| 18|| 29|| 20||13 || 4|| 4|| 8||6
|-
|2015-2016 || HC Košice || Extraliga slovaque || 47 || 12 || 19 || 31 || 28 || 8 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
|2016-2017 || HC Košice || Extraliga slovaque || 25 || 10 || 8 || 18 || 8 || 6 || 4 || 0 || 4 || 4
|-
|2017-2018 || HC '05 Banská Bystrica || Extraliga slovaque ||48|| 	15 ||	14 ||	29 ||	24|| 14|| 5 ||	2 || 7 || 4
|-
|2018-2019 || HC '05 Banská Bystrica || Extraliga slovaque ||32 ||9 ||13 ||22 ||8 ||16 ||4 ||7 ||11 ||4 
|-
|2019-2020 || HC '05 Banská Bystrica || Extraliga slovaque ||45 ||7 ||13 ||20 ||18 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2020-2021|| HK Michalovce || Extraliga slovaque || 50 || 13 || 8 || 21 || 22 || 12 || 4 || 2 || 6 || 0

Notes et références 

Naissance en février 1987
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Choix de repêchage du Lightning de Tampa Bay
Joueur du HK Poprad
Joueur du HC Košice
Joueur du MHk 32 Liptovský Mikuláš
Joueur du HC Sparta Prague
Joueur du HC Karlovy Vary
Joueur du HC Slovan Bratislava
Joueur du HK 36 Skalica
Joueur du HC Vítkovice
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Liptovský Mikuláš
Joueur du ŠHK 37 Piešťany
Joueur de l'Attack d'Owen Sound
Joueur du HC '05 Banská Bystrica
Joueur du HK Michalovce
Naissance en Tchécoslovaquie